Delfin długonosy (Steno bredanensis) – gatunek walenia
 Steno – w mitologii greckiej córka Forkosa, jedna z Gorgon
 Steno – Stefano Vanzina, włoski reżyser